

Geografia 

 Ravello – comune italiano in provincia di Salerno
 Ravello – frazione di Albairate, nella città metropolitana di Milano
 Ravello – frazione di Parabiago, nella città metropolitana di Milano
 Ravello – frazione di Rescaldina, nella città metropolitana di Milano

Persone 

 Freddy Ravello – calciatore peruviano
 Rolando Ravello – attore italiano